Stephan Bosshard (* 6. August 1960) ist ein Schweizer Unternehmer und Gründer der Backwarenkette «Brezelkönig».

Bosshard ist der Sohn eines Zürcher Markthändlers und beteiligte sich im Alter von 16 Jahren nach dem Abschluss der Sekundarschule an dessen Gewerbe. 1985 eröffnete er in Zürich einen «Brezeli-Beck»-Stand, an dem er frisch gebackene Riesenbrezeln verkaufte. Bis zum Ende der 1980er Jahre entstanden mehrere Filialen der jetzt «Brezelkönig» genannten Unternehmung, und 1996 richtete Bosshard eine Produktionsanlage in Emmenbrücke ein.

Im Jahr 2000, als «Brezelkönig» in vielen Städten der Deutschschweiz vertreten war, verkaufte Bosshard das Unternehmen – gemäss Medienberichten für einen zweistelligen Millionenbetrag – an die deutsche Brezelbäckerei Ditsch, die später von der Valora-Gruppe übernommen wurde. Er ist weiterhin als Betreiber von Marktständen tätig.

Werke 
 Rezept zum Glück: „Eine wahrhaft aussergewöhnliche Schweizer Erfolgsgeschichte“ Autobiografie Deutsch, Februar 2015, Basel-Schweiz, ISBN 978-3-7323-1648-9
 Swiss Recipe to Happiness „A Success Story With A Difference“ Autobiography English, August 2015, Miami-USA, ISBN 978-1-62287-948-9

Weblinks 
 Website von Stephan Bosshard

Quellen 
 Urs Bühler: Und wer froh ist, ist ein König. Ein Treffen mit dem «Brezelkönig»-Gründer Stephan Bosshard 15 Jahre nach dem Verkauf seiner Firma, NZZ vom 7. Februar 2015, S. 19

Unternehmer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1960
Mann